Kipketer est un patronyme originaire du Kenya qui signifie "garçon né le long du mur extérieur à la hutte".

Patronyme 

 Alfred Kipketer (1996-), athlète kényan, spécialiste du 800 mètres ;
 Gideon Kipketer (1992-), athlète kényan, spécialiste de courses sur route ;
 Sammy Kipketer (1981-), athlète kényan, spécialiste des courses de fond ;
 Wilson Kipketer (1972-), athlète danois, spécialiste du 800 mètres. Triple champion du monde et ancien recordman du monde de la discipline ;
 Wilson Boit Kipketer (1973-), athlète kényan, spécialiste du 3 000 mètres steeple. Champion du monde et ancien recordman du monde de la discipline.

Notes et références 

Patronyme kényan